

Roman 

 Money for Nothing est un roman de Pelham Grenville Wodehouse publié en 1928.

Musique

Chanson 

 Money for Nothing est une chanson de Dire Straits sortie en 1985.

Album 

 Money for Nothing est une compilation des plus grands succès du groupe de rock anglais Dire Straits, sortie en 1988.

Téléfilm 

 Money for Nothing est un téléfilm britannique réalisé par Mike Ockrent en 1993.

Cinéma 

 Money for Nothing est un court-métrage britannique réalisé par Maurice Elvey en 1916 ;
 Money for Nothing est un film britannique réalisé par Monty Banks en 1932 ;
 Money for Nothing est un film américain réalisé par Ramón Menéndez en 1993.